San Đenezio ima više značenja:
 San Đenezio (Bolcano)
 San Đenezio (Torino)